Vivero hace referencia a varios artículos:

Jardinería 
 Vivero (jardinería), conjunto de instalaciones agronómicas en el que se plantan, germinan, maduran y endurecen todo tipo de plantas;

Astronomía 
 Vivero (cráter), cráter de impacto en el planeta Marte;

Lugares 
 Vivero (Cuba), consejo popular de San Juan y Martínez.

En España
 Vivero, ciudad en la comunidad autónoma de Galicia;
 Ría de Vivero, en la provincia de Lugo;
 Vivero de Omaña, núcleo poblacional del municipio de Murias de Paredes, Castilla y León;
 Viveros (Albacete), municipio en la provincia de Albacete;
 El Vivero (Vizcaya), carretera, área recreativa y monte en Galdácano;
 El Vivero, barrio de la ciudad de Palma de Mallorca, Baleares;
 Estadio Nuevo Vivero , Badajoz;
 Los Viveros, barrio de la ciudad de Málaga;
 Palacio de los Vivero, Valladolid;

En México
 Vivero Coyoacán, parque en Ciudad de México;
 Viveros-Derechos Humanos (estación), del metro de Ciudad de México;

Personas
 Agustina Vivero, modelo y flogger argentina;
 Alexander Viveros, futbolista colombiano;
 Alfredo Vivero, pintor y escultor colombiano;
 Alonso Pérez de Vivero (escritor), poeta español;
 Alonso Pérez de Vivero y Menchaca, séptimo vizconde de Altamira y tercer conde de Fuensaldaña;
 Alonso Pérez de Vivero, Contador Mayor de Castilla;
 Ángel Viveros Gutiérrez, político español;
 Fernando León de Vivero, abogado y político peruano;
 Francisca Viveros Barradas, Paquita la del Barrio, cantante mexicana;
 Gonzalo de Vivero, obispo de Salamanca;
 Juan Francisco Viveros, futbolista chileno;
 Pablo Abril de Vivero, poeta, escritor y diplomático peruano;
 Ricardo Viveros, futbolista chileno;
 Sonia Viveros, actriz chilena;

Enlaces externos